Aleksandr Andreevič Ivanov – pittore
 Aleksandr Andreevič Ivanov – poeta
 Aleksandr Andreevič Ivanov – astronomo
 Aleksandr Andreevič Ivanov – imprenditore